|-
|(78501)||2002 RA77|| align=right|14,7|| align=right|3,024|| align=right|0,135|| align=right|6,82|| align=right|5,258||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78502)||2002 RV80|| align=right|14,9|| align=right|2,776|| align=right|0,134|| align=right|8,85|| align=right|4,624||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78503)||2002 RO81|| align=right|14,9|| align=right|3,017|| align=right|0,131|| align=right|3,64|| align=right|5,239||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78504)||2002 RM82|| align=right|14,4|| align=right|3,099|| align=right|0,213|| align=right|16,56|| align=right|5,454||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78505)||2002 RS84|| align=right|14,1|| align=right|3,168|| align=right|0,147|| align=right|9,31|| align=right|5,638||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78506)||2002 RU84|| align=right|16,8|| align=right|2,304|| align=right|0,177|| align=right|1,72|| align=right|3,496||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78507)||2002 RY84|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,180|| align=right|1,48|| align=right|3,667||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78508)||2002 RJ85|| align=right|15,9|| align=right|2,540|| align=right|0,149|| align=right|3,60|| align=right|4,047||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78509)||2002 RM85|| align=right|14,6|| align=right|2,622|| align=right|0,112|| align=right|9,58|| align=right|4,245||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78510)||2002 RU85|| align=right|14,4|| align=right|3,206|| align=right|0,236|| align=right|2,11|| align=right|5,738||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78511)||2002 RN86|| align=right|15,4|| align=right|2,789|| align=right|0,098|| align=right|2,86|| align=right|4,658||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78512)||2002 RK87|| align=right|15,3|| align=right|2,999|| align=right|0,177|| align=right|1,43|| align=right|5,193||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78513)||2002 RL87|| align=right|14,4|| align=right|2,927|| align=right|0,086|| align=right|2,45|| align=right|5,008||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78514)||2002 RF88|| align=right|15,1|| align=right|3,060|| align=right|0,143|| align=right|1,48|| align=right|5,352||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78515)||2002 RV90|| align=right|16,5|| align=right|2,437|| align=right|0,189|| align=right|0,74|| align=right|3,803||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78516)||2002 RH92|| align=right|15,5|| align=right|2,918|| align=right|0,110|| align=right|2,15|| align=right|4,983||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78517)||2002 RW92|| align=right|15,1|| align=right|2,848|| align=right|0,082|| align=right|2,06|| align=right|4,805||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78518)||2002 RF93|| align=right|14,3|| align=right|3,006|| align=right|0,091|| align=right|9,17|| align=right|5,211||MBA||5. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78519)||2002 RL94|| align=right|16,1|| align=right|2,539|| align=right|0,097|| align=right|2,03|| align=right|4,044||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78520)||2002 RQ95|| align=right|15,8|| align=right|2,371|| align=right|0,207|| align=right|2,21|| align=right|3,650||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78521)||2002 RH96|| align=right|15,1|| align=right|2,780|| align=right|0,094|| align=right|5,12|| align=right|4,635||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78522)||2002 RM96|| align=right|13,9|| align=right|2,939|| align=right|0,091|| align=right|10,28|| align=right|5,037||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78523)||2002 RV96|| align=right|16,6|| align=right|2,431|| align=right|0,209|| align=right|2,32|| align=right|3,790||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78524)||2002 RM97|| align=right|14,7|| align=right|3,169|| align=right|0,140|| align=right|1,45|| align=right|5,640||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78525)||2002 RY97|| align=right|14,8|| align=right|3,004|| align=right|0,096|| align=right|8,68|| align=right|5,206||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78526)||2002 RH98|| align=right|15,4|| align=right|2,345|| align=right|0,016|| align=right|3,81|| align=right|3,590||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78527)||2002 RJ98|| align=right|14,1|| align=right|3,082|| align=right|0,137|| align=right|11,48|| align=right|5,409||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78528)||2002 RO98|| align=right|14,8|| align=right|3,218|| align=right|0,123|| align=right|5,39|| align=right|5,771||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78529)||2002 RZ98|| align=right|14,8|| align=right|3,149|| align=right|0,102|| align=right|6,00|| align=right|5,588||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78530)||2002 RW100|| align=right|13,9|| align=right|3,065|| align=right|0,070|| align=right|15,66|| align=right|5,364||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78531)||2002 RM103|| align=right|14,9|| align=right|2,747|| align=right|0,020|| align=right|5,72|| align=right|4,551||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78532)||2002 RQ104|| align=right|13,9|| align=right|3,040|| align=right|0,090|| align=right|11,42|| align=right|5,300||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78533)||2002 RL106|| align=right|14,5|| align=right|3,112|| align=right|0,172|| align=right|5,30|| align=right|5,490||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78534)||2002 RB109|| align=right|14,8|| align=right|2,799|| align=right|0,113|| align=right|12,11|| align=right|4,682||MBA||6. september 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78535)||2002 RC109|| align=right|14,9|| align=right|2,598|| align=right|0,108|| align=right|14,39|| align=right|4,187||MBA||6. september 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78536)||2002 RV111|| align=right|14,4|| align=right|3,132|| align=right|0,154|| align=right|6,73|| align=right|5,541||MBA||7. september 2002||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(78537)||2002 RP114|| align=right|15,3|| align=right|2,723|| align=right|0,078|| align=right|4,05|| align=right|4,494||MBA||5. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78538)||2002 RP116|| align=right|14,1|| align=right|2,804|| align=right|0,157|| align=right|10,78|| align=right|4,696||MBA||7. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78539)||2002 RV116|| align=right|14,6|| align=right|2,756|| align=right|0,197|| align=right|8,42|| align=right|4,574||MBA||7. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78540)||2002 RH117|| align=right|16,1|| align=right|3,195|| align=right|0,148|| align=right|1,36|| align=right|5,710||MBA||7. september 2002||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(78541)||2002 RV117|| align=right|13,7|| align=right|3,052|| align=right|0,173|| align=right|15,53|| align=right|5,331||MBA||2. september 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(78542)||2002 RH119|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,090|| align=right|7,39|| align=right|3,454||MBA||9. september 2002||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(78543)||2002 RK119|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,173|| align=right|3,90|| align=right|4,508||MBA||6. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78544)||2002 RZ120|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,136|| align=right|6,27|| align=right|3,476||MBA||7. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78545)||2002 RT121|| align=right|16,3|| align=right|2,206|| align=right|0,262|| align=right|6,46|| align=right|3,277||MBA||7. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78546)||2002 RF122|| align=right|13,6|| align=right|3,218|| align=right|0,048|| align=right|16,60|| align=right|5,771||MBA||8. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78547)||2002 RZ122|| align=right|14,5|| align=right|2,757|| align=right|0,138|| align=right|12,65|| align=right|4,576||MBA||8. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78548)||2002 RM126|| align=right|15,1|| align=right|2,567|| align=right|0,187|| align=right|6,01|| align=right|4,112||MBA||9. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78549)||2002 RS126|| align=right|14,6|| align=right|2,761|| align=right|0,282|| align=right|7,80|| align=right|4,588||MBA||9. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78550)||2002 RS128|| align=right|15,0|| align=right|3,109|| align=right|0,073|| align=right|17,54|| align=right|5,482||MBA||10. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78551)||2002 RQ134|| align=right|13,9|| align=right|3,207|| align=right|0,152|| align=right|9,89|| align=right|5,741||MBA||10. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78552)||2002 RD135|| align=right|15,1|| align=right|2,724|| align=right|0,158|| align=right|9,79|| align=right|4,496||MBA||10. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78553)||2002 RM135|| align=right|16,2|| align=right|2,549|| align=right|0,100|| align=right|14,57|| align=right|4,069||MBA||10. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78554)||2002 RH136|| align=right|15,2|| align=right|2,445|| align=right|0,138|| align=right|5,34|| align=right|3,821||MBA||11. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78555)||2002 RF139|| align=right|14,7|| align=right|3,080|| align=right|0,007|| align=right|11,17|| align=right|5,404||MBA||10. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78556)||2002 RH140|| align=right|15,5|| align=right|2,398|| align=right|0,144|| align=right|7,99|| align=right|3,712||MBA||11. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78557)||2002 RN140|| align=right|15,2|| align=right|2,736|| align=right|0,137|| align=right|9,94|| align=right|4,525||MBA||11. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78558)||2002 RO152|| align=right|15,0|| align=right|2,962|| align=right|0,072|| align=right|11,16|| align=right|5,097||MBA||12. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78559)||2002 RG154|| align=right|15,0|| align=right|2,564|| align=right|0,145|| align=right|14,71|| align=right|4,105||MBA||14. september 2002||Ametlla de Mar||Ametlla de Mar
|-
|(78560)||2002 RL154|| align=right|14,2|| align=right|2,982|| align=right|0,085|| align=right|9,77|| align=right|5,149||MBA||10. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78561)||2002 RO154|| align=right|15,4|| align=right|2,434|| align=right|0,068|| align=right|8,06|| align=right|3,797||MBA||10. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78562)||2002 RB160|| align=right|15,3|| align=right|3,196|| align=right|0,160|| align=right|2,21|| align=right|5,713||MBA||12. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78563)||2002 RV168|| align=right|16,9|| align=right|2,266|| align=right|0,096|| align=right|3,42|| align=right|3,410||MBA||13. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78564)||2002 RH172|| align=right|14,7|| align=right|2,738|| align=right|0,063|| align=right|7,08|| align=right|4,531||MBA||13. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78565)||2002 RX172|| align=right|14,6|| align=right|2,527|| align=right|0,041|| align=right|15,58|| align=right|4,016||MBA||13. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78566)||2002 RG173|| align=right|14,7|| align=right|2,557|| align=right|0,103|| align=right|11,55|| align=right|4,088||MBA||13. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78567)||2002 RR180|| align=right|16,5|| align=right|2,670|| align=right|0,024|| align=right|3,32|| align=right|4,363||MBA||14. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78568)||2002 RW181|| align=right|14,8|| align=right|3,085|| align=right|0,176|| align=right|5,39|| align=right|5,418||MBA||13. september 2002||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(78569)||2002 RC184|| align=right|14,2|| align=right|3,226|| align=right|0,118|| align=right|14,33|| align=right|5,795||MBA||12. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78570)||2002 RB197|| align=right|15,1|| align=right|2,618|| align=right|0,020|| align=right|6,65|| align=right|4,234||MBA||12. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78571)||2002 RQ211|| align=right|15,8|| align=right|2,703|| align=right|0,072|| align=right|2,22|| align=right|4,442||MBA||13. september 2002||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(78572)||2002 RT212|| align=right|15,5|| align=right|2,788|| align=right|0,120|| align=right|10,08|| align=right|4,654||MBA||15. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78573)||2002 RT213|| align=right|14,2|| align=right|3,011|| align=right|0,158|| align=right|11,99|| align=right|5,223||MBA||13. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78574)||2002 RB214|| align=right|15,0|| align=right|2,968|| align=right|0,052|| align=right|9,41|| align=right|5,114||MBA||13. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78575)||2002 RC224|| align=right|15,3|| align=right|2,991|| align=right|0,077|| align=right|9,40|| align=right|5,172||MBA||13. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78576)||2002 RB228|| align=right|14,6|| align=right|3,177|| align=right|0,088|| align=right|10,11|| align=right|5,661||MBA||14. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|78577 JPL||2002 RG232|| align=right|16,0|| align=right|2,944|| align=right|0,095|| align=right|0,73|| align=right|5,052||MBA||10. september 2002||Wrightwood||J. Young
|-
|78578 Donpettit||2002 RM233|| align=right|16,6|| align=right|2,577|| align=right|0,037|| align=right|3,05|| align=right|4,137||MBA||14. september 2002||Observatorij Palomar||R. Matson
|-
|(78579)||2002 SV4|| align=right|15,8|| align=right|3,055|| align=right|0,093|| align=right|2,67|| align=right|5,339||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78580)||2002 SW5|| align=right|16,5|| align=right|2,696|| align=right|0,079|| align=right|3,37|| align=right|4,426||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78581)||2002 SZ5|| align=right|15,7|| align=right|2,898|| align=right|0,048|| align=right|2,50|| align=right|4,933||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78582)||2002 SG6|| align=right|16,7|| align=right|2,382|| align=right|0,093|| align=right|3,00|| align=right|3,675||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78583)||2002 SS10|| align=right|15,2|| align=right|2,810|| align=right|0,033|| align=right|5,10|| align=right|4,709||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78584)||2002 SU10|| align=right|15,2|| align=right|3,076|| align=right|0,142|| align=right|3,88|| align=right|5,394||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78585)||2002 SF12|| align=right|14,8|| align=right|3,076|| align=right|0,243|| align=right|2,57|| align=right|5,394||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78586)||2002 SU12|| align=right|15,2|| align=right|3,256|| align=right|0,155|| align=right|0,66|| align=right|5,875||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78587)||2002 SZ12|| align=right|14,5|| align=right|2,375|| align=right|0,322|| align=right|20,31|| align=right|3,659||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78588)||2002 SP15|| align=right|15,0|| align=right|2,600|| align=right|0,106|| align=right|13,24|| align=right|4,192||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78589)||2002 SY15|| align=right|15,2|| align=right|2,587|| align=right|0,051|| align=right|13,14|| align=right|4,160||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78590)||2002 SQ16|| align=right|13,6|| align=right|3,143|| align=right|0,096|| align=right|17,04|| align=right|5,570||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78591)||2002 SX18|| align=right|15,4|| align=right|2,747|| align=right|0,194|| align=right|10,87|| align=right|4,553||MBA||27. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78592)||2002 SB19|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,090|| align=right|13,99|| align=right|4,180||MBA||27. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78593)||2002 SC19|| align=right|15,9|| align=right|2,671|| align=right|0,082|| align=right|3,25|| align=right|4,366||MBA||27. september 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78594)||2002 SQ20|| align=right|15,7|| align=right|2,865|| align=right|0,049|| align=right|2,31|| align=right|4,848||MBA||26. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78595)||2002 SR20|| align=right|16,3|| align=right|2,593|| align=right|0,151|| align=right|2,16|| align=right|4,176||MBA||26. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78596)||2002 SK21|| align=right|15,6|| align=right|2,944|| align=right|0,102|| align=right|2,54|| align=right|5,050||MBA||26. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78597)||2002 SQ23|| align=right|16,1|| align=right|2,322|| align=right|0,052|| align=right|7,32|| align=right|3,538||MBA||27. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78598)||2002 SP24|| align=right|14,7|| align=right|3,137|| align=right|0,166|| align=right|2,15|| align=right|5,556||MBA||28. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78599)||2002 SM27|| align=right|14,4|| align=right|2,950|| align=right|0,078|| align=right|5,94|| align=right|5,067||MBA||29. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78600)||2002 SR27|| align=right|15,1|| align=right|3,095|| align=right|0,166|| align=right|5,91|| align=right|5,444||MBA||29. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78601)||2002 SL31|| align=right|13,7|| align=right|3,110|| align=right|0,073|| align=right|11,09|| align=right|5,484||MBA||28. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78602)||2002 ST31|| align=right|16,4|| align=right|2,718|| align=right|0,167|| align=right|5,80|| align=right|4,479||MBA||28. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78603)||2002 SZ32|| align=right|15,1|| align=right|2,766|| align=right|0,165|| align=right|4,30|| align=right|4,599||MBA||28. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78604)||2002 SS37|| align=right|15,7|| align=right|2,719|| align=right|0,060|| align=right|5,41|| align=right|4,483||MBA||29. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78605)||2002 SA38|| align=right|14,7|| align=right|3,233|| align=right|0,137|| align=right|4,53|| align=right|5,812||MBA||30. september 2002||Nashville||R. Clingan
|-
|(78606)||2002 SD46|| align=right|15,2|| align=right|2,987|| align=right|0,043|| align=right|3,52|| align=right|5,161||MBA||29. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78607)||2002 SY49|| align=right|14,7|| align=right|3,162|| align=right|0,158|| align=right|4,61|| align=right|5,623||MBA||30. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78608)||2002 SC53|| align=right|14,2|| align=right|2,447|| align=right|0,163|| align=right|23,20|| align=right|3,828||MBA||18. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78609)||2002 SY53|| align=right|15,0|| align=right|2,636|| align=right|0,153|| align=right|13,94|| align=right|4,278||MBA||21. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78610)||2002 SM54|| align=right|15,2|| align=right|3,226|| align=right|0,088|| align=right|10,79|| align=right|5,794||MBA||30. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78611)||2002 SA55|| align=right|15,9|| align=right|2,697|| align=right|0,173|| align=right|12,17|| align=right|4,428||MBA||30. september 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78612)||2002 SP57|| align=right|15,0|| align=right|2,612|| align=right|0,137|| align=right|15,84|| align=right|4,220||MBA||30. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78613)||2002 SB58|| align=right|14,7|| align=right|2,735|| align=right|0,037|| align=right|9,83|| align=right|4,523||MBA||30. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78614)||2002 SF58|| align=right|14,7|| align=right|3,013|| align=right|0,112|| align=right|11,53|| align=right|5,228||MBA||30. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78615)||2002 SH59|| align=right|14,3|| align=right|2,743|| align=right|0,097|| align=right|9,99|| align=right|4,543||MBA||16. september 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78616)||2002 SB62|| align=right|15,1|| align=right|3,064|| align=right|0,059|| align=right|9,34|| align=right|5,362||MBA||17. september 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78617)||2002 TV2|| align=right|14,8|| align=right|3,048|| align=right|0,216|| align=right|1,80|| align=right|5,321||MBA||1. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78618)||2002 TH5|| align=right|14,6|| align=right|2,601|| align=right|0,099|| align=right|15,25|| align=right|4,195||MBA||1. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78619)||2002 TN5|| align=right|14,3|| align=right|3,250|| align=right|0,116|| align=right|6,03|| align=right|5,858||MBA||1. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78620)||2002 TB7|| align=right|15,3|| align=right|2,894|| align=right|0,084|| align=right|2,78|| align=right|4,922||MBA||1. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78621)||2002 TS8|| align=right|15,5|| align=right|2,701|| align=right|0,201|| align=right|3,48|| align=right|4,437||MBA||1. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78622)||2002 TY9|| align=right|14,2|| align=right|3,259|| align=right|0,145|| align=right|10,93|| align=right|5,883||MBA||1. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78623)||2002 TV13|| align=right|15,8|| align=right|2,784|| align=right|0,031|| align=right|6,69|| align=right|4,644||MBA||1. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78624)||2002 TL14|| align=right|15,4|| align=right|2,771|| align=right|0,072|| align=right|6,94|| align=right|4,613||MBA||1. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78625)||2002 TU14|| align=right|14,9|| align=right|3,191|| align=right|0,153|| align=right|1,72|| align=right|5,700||MBA||1. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78626)||2002 TQ21|| align=right|16,5|| align=right|2,300|| align=right|0,230|| align=right|2,43|| align=right|3,487||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78627)||2002 TD23|| align=right|14,6|| align=right|3,132|| align=right|0,104|| align=right|4,80|| align=right|5,543||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78628)||2002 TS24|| align=right|15,1|| align=right|3,041|| align=right|0,116|| align=right|0,55|| align=right|5,303||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78629)||2002 TK26|| align=right|13,8|| align=right|3,059|| align=right|0,132|| align=right|10,06|| align=right|5,348||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78630)||2002 TG27|| align=right|15,0|| align=right|2,663|| align=right|0,064|| align=right|2,41|| align=right|4,345||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78631)||2002 TD29|| align=right|15,5|| align=right|3,117|| align=right|0,095|| align=right|1,57|| align=right|5,502||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78632)||2002 TO29|| align=right|14,6|| align=right|3,225|| align=right|0,174|| align=right|1,15|| align=right|5,791||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78633)||2002 TK30|| align=right|14,3|| align=right|2,764|| align=right|0,134|| align=right|14,29|| align=right|4,594||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78634)||2002 TD35|| align=right|15,1|| align=right|2,944|| align=right|0,111|| align=right|0,80|| align=right|5,050||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78635)||2002 TF36|| align=right|15,1|| align=right|3,033|| align=right|0,013|| align=right|2,66|| align=right|5,282||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78636)||2002 TL36|| align=right|15,7|| align=right|2,865|| align=right|0,017|| align=right|1,97|| align=right|4,848||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78637)||2002 TU36|| align=right|13,9|| align=right|3,121|| align=right|0,075|| align=right|11,14|| align=right|5,513||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78638)||2002 TF37|| align=right|15,3|| align=right|3,062|| align=right|0,131|| align=right|4,69|| align=right|5,357||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78639)||2002 TQ37|| align=right|16,9|| align=right|2,949|| align=right|0,125|| align=right|0,91|| align=right|5,062||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78640)||2002 TU37|| align=right|14,1|| align=right|2,849|| align=right|0,115|| align=right|13,49|| align=right|4,807||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78641)||2002 TW38|| align=right|14,0|| align=right|3,165|| align=right|0,044|| align=right|12,00|| align=right|5,631||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78642)||2002 TY39|| align=right|14,8|| align=right|2,889|| align=right|0,133|| align=right|2,65|| align=right|4,910||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78643)||2002 TA42|| align=right|15,3|| align=right|3,056|| align=right|0,211|| align=right|2,92|| align=right|5,342||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78644)||2002 TA44|| align=right|15,1|| align=right|2,430|| align=right|0,090|| align=right|7,61|| align=right|3,788||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78645)||2002 TG45|| align=right|14,5|| align=right|3,130|| align=right|0,040|| align=right|5,32|| align=right|5,536||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78646)||2002 TV46|| align=right|14,5|| align=right|3,142|| align=right|0,141|| align=right|2,64|| align=right|5,568||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78647)||2002 TQ48|| align=right|15,4|| align=right|2,245|| align=right|0,157|| align=right|5,91|| align=right|3,363||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78648)||2002 TS49|| align=right|15,3|| align=right|3,078|| align=right|0,247|| align=right|3,67|| align=right|5,399||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78649)||2002 TF50|| align=right|14,9|| align=right|2,772|| align=right|0,102|| align=right|11,07|| align=right|4,614||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78650)||2002 TG51|| align=right|14,0|| align=right|3,146|| align=right|0,031|| align=right|15,48|| align=right|5,580||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78651)||2002 TM57|| align=right|14,9|| align=right|2,863|| align=right|0,143|| align=right|1,01|| align=right|4,844||MBA||2. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78652)||2002 TG62|| align=right|15,1|| align=right|2,608|| align=right|0,129|| align=right|7,60|| align=right|4,210||MBA||3. oktober 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78653)||2002 TQ66|| align=right|15,4|| align=right|2,307|| align=right|0,173|| align=right|25,09|| align=right|3,502||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78654)||2002 TB72|| align=right|15,8|| align=right|2,533|| align=right|0,005|| align=right|11,28|| align=right|4,031||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78655)||2002 TA73|| align=right|14,6|| align=right|2,685|| align=right|0,065|| align=right|8,39|| align=right|4,398||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78656)||2002 TL73|| align=right|14,4|| align=right|3,107|| align=right|0,116|| align=right|3,87|| align=right|5,477||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78657)||2002 TS76|| align=right|14,5|| align=right|2,735|| align=right|0,085|| align=right|3,90|| align=right|4,523||MBA||1. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78658)||2002 TS77|| align=right|14,9|| align=right|2,729|| align=right|0,188|| align=right|9,40|| align=right|4,508||MBA||1. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78659)||2002 TD79|| align=right|14,4|| align=right|2,990|| align=right|0,089|| align=right|9,86|| align=right|5,169||MBA||1. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78660)||2002 TE83|| align=right|14,6|| align=right|2,794|| align=right|0,224|| align=right|9,10|| align=right|4,670||MBA||2. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78661)||2002 TW85|| align=right|15,6|| align=right|2,336|| align=right|0,034|| align=right|2,65|| align=right|3,569||MBA||2. oktober 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(78662)||2002 TN86|| align=right|15,0|| align=right|3,256|| align=right|0,078|| align=right|12,06|| align=right|5,874||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78663)||2002 TG89|| align=right|15,1|| align=right|3,069|| align=right|0,119|| align=right|10,40|| align=right|5,376||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78664)||2002 TN89|| align=right|14,8|| align=right|2,969|| align=right|0,134|| align=right|9,53|| align=right|5,115||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78665)||2002 TO89|| align=right|14,9|| align=right|3,001|| align=right|0,094|| align=right|3,75|| align=right|5,198||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78666)||2002 TZ89|| align=right|15,9|| align=right|2,352|| align=right|0,157|| align=right|5,75|| align=right|3,607||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78667)||2002 TM97|| align=right|14,5|| align=right|2,650|| align=right|0,166|| align=right|18,50|| align=right|4,314||MBA||2. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78668)||2002 TO101|| align=right|13,7|| align=right|3,171|| align=right|0,100|| align=right|9,43|| align=right|5,647||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78669)||2002 TU107|| align=right|15,6|| align=right|2,974|| align=right|0,049|| align=right|0,51|| align=right|5,129||MBA||5. oktober 2002||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(78670)||2002 TA108|| align=right|16,1|| align=right|2,346|| align=right|0,089|| align=right|7,40|| align=right|3,593||MBA||1. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78671)||2002 TZ108|| align=right|14,9|| align=right|3,037|| align=right|0,070|| align=right|10,98|| align=right|5,292||MBA||1. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78672)||2002 TK112|| align=right|15,4|| align=right|2,230|| align=right|0,093|| align=right|5,89|| align=right|3,330||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78673)||2002 TP114|| align=right|13,9|| align=right|3,070|| align=right|0,033|| align=right|9,01|| align=right|5,379||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78674)||2002 TJ115|| align=right|14,5|| align=right|3,143|| align=right|0,175|| align=right|8,62|| align=right|5,570||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78675)||2002 TH118|| align=right|14,0|| align=right|2,972|| align=right|0,044|| align=right|9,14|| align=right|5,124||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78676)||2002 TJ123|| align=right|14,0|| align=right|3,165|| align=right|0,049|| align=right|15,34|| align=right|5,629||MBA||4. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78677)||2002 TW128|| align=right|14,3|| align=right|2,774|| align=right|0,096|| align=right|7,97|| align=right|4,620||MBA||4. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78678)||2002 TC129|| align=right|15,0|| align=right|2,582|| align=right|0,176|| align=right|6,91|| align=right|4,148||MBA||4. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78679)||2002 TY129|| align=right|14,8|| align=right|2,979|| align=right|0,047|| align=right|11,75|| align=right|5,141||MBA||4. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78680)||2002 TR131|| align=right|14,6|| align=right|3,112|| align=right|0,097|| align=right|9,26|| align=right|5,489||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78681)||2002 TK136|| align=right|14,9|| align=right|2,859|| align=right|0,103|| align=right|17,21|| align=right|4,833||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78682)||2002 TY136|| align=right|14,3|| align=right|2,993|| align=right|0,074|| align=right|9,82|| align=right|5,176||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78683)||2002 TE137|| align=right|14,0|| align=right|3,102|| align=right|0,065|| align=right|8,56|| align=right|5,462||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78684)||2002 TL137|| align=right|14,8|| align=right|3,077|| align=right|0,062|| align=right|7,40|| align=right|5,396||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78685)||2002 TY138|| align=right|14,2|| align=right|2,742|| align=right|0,068|| align=right|12,10|| align=right|4,540||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78686)||2002 TA139|| align=right|14,7|| align=right|2,517|| align=right|0,107|| align=right|8,21|| align=right|3,992||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78687)||2002 TP139|| align=right|14,5|| align=right|3,088|| align=right|0,089|| align=right|8,23|| align=right|5,425||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78688)||2002 TJ147|| align=right|13,9|| align=right|3,086|| align=right|0,038|| align=right|9,14|| align=right|5,421||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78689)||2002 TL157|| align=right|14,0|| align=right|3,014|| align=right|0,110|| align=right|11,56|| align=right|5,232||MBA||5. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78690)||2002 TY159|| align=right|13,2|| align=right|3,153|| align=right|0,182|| align=right|13,64|| align=right|5,597||MBA||5. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78691)||2002 TQ161|| align=right|14,2|| align=right|2,643|| align=right|0,128|| align=right|14,05|| align=right|4,296||MBA||5. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78692)||2002 TA167|| align=right|12,8|| align=right|3,459|| align=right|0,153|| align=right|15,83|| align=right|6,431||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78693)||2002 TY167|| align=right|13,3|| align=right|3,249|| align=right|0,076|| align=right|14,30|| align=right|5,856||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78694)||2002 TN168|| align=right|14,2|| align=right|2,699|| align=right|0,173|| align=right|11,23|| align=right|4,434||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78695)||2002 TT168|| align=right|14,3|| align=right|2,719|| align=right|0,044|| align=right|12,38|| align=right|4,482||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78696)||2002 TB170|| align=right|16,2|| align=right|2,192|| align=right|0,199|| align=right|8,89|| align=right|3,246||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78697)||2002 TZ170|| align=right|13,4|| align=right|3,092|| align=right|0,066|| align=right|11,06|| align=right|5,435||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78698)||2002 TD171|| align=right|13,4|| align=right|3,126|| align=right|0,242|| align=right|25,41|| align=right|5,525||MBA||3. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78699)||2002 TN172|| align=right|13,6|| align=right|3,166|| align=right|0,274|| align=right|25,15|| align=right|5,632||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78700)||2002 TB173|| align=right|15,1|| align=right|3,057|| align=right|0,101|| align=right|10,29|| align=right|5,344||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78701)||2002 TO175|| align=right|14,4|| align=right|2,652|| align=right|0,129|| align=right|12,65|| align=right|4,318||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78702)||2002 TW175|| align=right|14,4|| align=right|2,580|| align=right|0,169|| align=right|11,96|| align=right|4,143||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78703)||2002 TF176|| align=right|13,7|| align=right|3,050|| align=right|0,138|| align=right|9,92|| align=right|5,325||MBA||4. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78704)||2002 TY177|| align=right|13,2|| align=right|2,804|| align=right|0,068|| align=right|21,44|| align=right|4,695||MBA||11. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78705)||2002 TE180|| align=right|13,6|| align=right|2,718|| align=right|0,179|| align=right|27,00|| align=right|4,479||MBA||14. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78706)||2002 TJ181|| align=right|14,6|| align=right|3,102|| align=right|0,114|| align=right|4,40|| align=right|5,462||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78707)||2002 TY181|| align=right|14,6|| align=right|3,177|| align=right|0,163|| align=right|0,34|| align=right|5,662||MBA||3. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78708)||2002 TC183|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,280|| align=right|8,96|| align=right|5,372||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78709)||2002 TV183|| align=right|14,5|| align=right|2,570|| align=right|0,119|| align=right|10,41|| align=right|4,119||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78710)||2002 TV184|| align=right|16,1|| align=right|2,323|| align=right|0,136|| align=right|2,07|| align=right|3,539||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78711)||2002 TM187|| align=right|16,4|| align=right|2,387|| align=right|0,232|| align=right|4,60|| align=right|3,687||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78712)||2002 TC192|| align=right|14,4|| align=right|3,091|| align=right|0,163|| align=right|10,87|| align=right|5,434||MBA||5. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78713)||2002 TV192|| align=right|15,0|| align=right|3,368|| align=right|0,129|| align=right|20,70|| align=right|6,179||MBA||5. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78714)||2002 TX199|| align=right|14,4|| align=right|2,536|| align=right|0,144|| align=right|16,24|| align=right|4,038||MBA||6. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78715)||2002 TC200|| align=right|13,9|| align=right|2,741|| align=right|0,209|| align=right|13,22|| align=right|4,537||MBA||6. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78716)||2002 TH210|| align=right|15,1|| align=right|2,660|| align=right|0,149|| align=right|2,77|| align=right|4,339||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78717)||2002 TJ211|| align=right|14,1|| align=right|3,060|| align=right|0,093|| align=right|10,98|| align=right|5,353||MBA||5. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78718)||2002 TU214|| align=right|14,9|| align=right|3,056|| align=right|0,042|| align=right|10,39|| align=right|5,342||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78719)||2002 TB215|| align=right|14,4|| align=right|2,970|| align=right|0,104|| align=right|11,51|| align=right|5,117||MBA||4. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78720)||2002 TJ216|| align=right|14,6|| align=right|2,967|| align=right|0,092|| align=right|11,06|| align=right|5,109||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78721)||2002 TU219|| align=right|14,7|| align=right|3,032|| align=right|0,079|| align=right|8,45|| align=right|5,279||MBA||5. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78722)||2002 TR221|| align=right|14,0|| align=right|3,143|| align=right|0,162|| align=right|13,89|| align=right|5,572||MBA||6. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78723)||2002 TZ223|| align=right|15,5|| align=right|2,559|| align=right|0,190|| align=right|14,12|| align=right|4,093||MBA||8. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78724)||2002 TJ230|| align=right|13,6|| align=right|3,113|| align=right|0,240|| align=right|17,26|| align=right|5,491||MBA||6. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78725)||2002 TM230|| align=right|13,7|| align=right|3,399|| align=right|0,118|| align=right|16,27|| align=right|6,266||MBA||6. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78726)||2002 TC231|| align=right|15,5|| align=right|3,166|| align=right|0,072|| align=right|10,57|| align=right|5,633||MBA||8. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78727)||2002 TN231|| align=right|14,2|| align=right|2,981|| align=right|0,030|| align=right|11,56|| align=right|5,147||MBA||8. oktober 2002||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(78728)||2002 TK233|| align=right|15,0|| align=right|2,681|| align=right|0,190|| align=right|12,96|| align=right|4,388||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78729)||2002 TF237|| align=right|14,3|| align=right|2,674|| align=right|0,085|| align=right|13,81|| align=right|4,372||MBA||6. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78730)||2002 TV238|| align=right|14,5|| align=right|3,150|| align=right|0,073|| align=right|20,10|| align=right|5,589||MBA||7. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78731)||2002 TT239|| align=right|14,8|| align=right|3,054|| align=right|0,035|| align=right|10,39|| align=right|5,335||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78732)||2002 TH242|| align=right|14,9|| align=right|3,081|| align=right|0,117|| align=right|14,81|| align=right|5,406||MBA||9. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78733)||2002 TA243|| align=right|15,1|| align=right|2,723|| align=right|0,076|| align=right|4,89|| align=right|4,493||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78734)||2002 TR251|| align=right|14,7|| align=right|3,124|| align=right|0,150|| align=right|5,71|| align=right|5,520||MBA||7. oktober 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(78735)||2002 TC253|| align=right|15,2|| align=right|3,153|| align=right|0,218|| align=right|8,50|| align=right|5,598||MBA||8. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78736)||2002 TJ260|| align=right|14,0|| align=right|3,128|| align=right|0,030|| align=right|16,59|| align=right|5,531||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78737)||2002 TV263|| align=right|14,2|| align=right|3,160|| align=right|0,193|| align=right|7,93|| align=right|5,618||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78738)||2002 TT267|| align=right|15,3|| align=right|2,608|| align=right|0,161|| align=right|3,16|| align=right|4,210||MBA||8. oktober 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(78739)||2002 TD269|| align=right|14,3|| align=right|2,988|| align=right|0,070|| align=right|8,57|| align=right|5,164||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78740)||2002 TK272|| align=right|15,7|| align=right|2,396|| align=right|0,090|| align=right|6,47|| align=right|3,707||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78741)||2002 TN272|| align=right|13,7|| align=right|3,152|| align=right|0,139|| align=right|4,00|| align=right|5,596||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78742)||2002 TW272|| align=right|15,3|| align=right|2,784|| align=right|0,085|| align=right|3,15|| align=right|4,644||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78743)||2002 TZ273|| align=right|14,7|| align=right|3,186|| align=right|0,155|| align=right|4,85|| align=right|5,685||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78744)||2002 TD274|| align=right|14,6|| align=right|3,125|| align=right|0,156|| align=right|4,12|| align=right|5,523||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78745)||2002 TD275|| align=right|15,0|| align=right|3,070|| align=right|0,113|| align=right|4,42|| align=right|5,377||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78746)||2002 TW275|| align=right|15,1|| align=right|3,043|| align=right|0,105|| align=right|4,07|| align=right|5,308||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78747)||2002 TX275|| align=right|15,6|| align=right|2,665|| align=right|0,041|| align=right|3,34|| align=right|4,350||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78748)||2002 TD276|| align=right|14,6|| align=right|2,734|| align=right|0,038|| align=right|4,19|| align=right|4,520||MBA||9. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78749)||2002 TN278|| align=right|13,7|| align=right|2,975|| align=right|0,102|| align=right|9,20|| align=right|5,132||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(78750)||2002 TP281|| align=right|14,1|| align=right|2,692|| align=right|0,094|| align=right|10,70|| align=right|4,416||MBA||10. oktober 2002||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov